

Статистика

Види још 
 Фудбалска репрезентација Азербејџана
 Премијер лига Азербејџана у фудбалу
 Фудбалски савез Азербејџана

Спољашње везе 
 Утакмице азербејџанске фудбалске репрезентације на службеној страници ФИФА      
 Резултати азербејџанске фудбалске репрезентације на страници RSSSF.com 

Фудбал у Азербејџану
А